Calvo is een Spaanse en Italiaanse familienaam en betekent 'kaal'. Het kan verwijzen naar:

Personen 
 Agustín García Calvo (1926-2012), Spaans filoloog, filosoof en schrijver
 Bartolomé Calvo (1815-1889), Colombiaans advocaat, journalist en staatsman
 Carlos Calvo (1824-1906), Argentijns geschiedkundige en schrijver
 Carmen Calvo Poyato (1957), Spaans politica
 César Garcia Calvo (1974), Spaans wielrenner
 Daniel Calvo (1979), Spaans-Belgisch voetballer
 Diego Calvo (1991), Costa Ricaans voetballer
 Hernando Calvo Ospina (1961), Colombiaans journalist en schrijver
 Javier Calvo (1991), Spaans acteur
 Joaquin Calvo Sotelo (1905-1993), Spaans schrijver
 José Antonio García Calvo (1975), Spaans voetballer
 José Calvo (1916-1980), Spaans acteur
 José Calvo Sotelo (1893-1936), Spaans politicus
 Kristof Calvo (1987), Belgisch politicus
 Leopoldo Calvo-Sotelo (1926-2008), Spaans politicus
 Mariano Enrique Calvo Cuellar (1782-1842), Boliviaans politicus
 Pablito Calvo (1948-2000), Spaans kindacteur
 Toni Calvo (1987), Spaans voetballer
 Edmond-François Calvo (1892-1957), Frans stripauteur

Plaatsen 
 Luis Calvo, een provincie in het departement Chuquisaca in Bolivia
 Porto Calvo, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas

Zie ook 
 Calvos (doorverwijspagina)